Wanten steht für:
 Wanten, eine Bezeichnung im Segelschiffbau für Seile zur Verspannung von Masten, siehe Stehendes Gut#Wanten
 Wanten, 1915–1918 und 1940–1944 Name der französischen Gemeinde Vantoux im Département Moselle